Okręty US Navy o nazwie USS  "Sculpin", pochodzącej od ryby z rodziny Cottidae:

 Pierwszy "Sculpin" był okrętem podwodnym typu Sargo, który został włączony do służby w 1939 i zniszczony w 1943
 Drugi "Sculpin" miał być okrętem podwodnym typu Tench, ale jego budowa została anulowana 12 sierpnia 1945.
 Trzeci "Sculpin" był okrętem podwodnym typu Skipjack, który został włączony do służby w 1961 i złomowany w 1990.

Sculpin